Mahatma Jagmohan Nahain (1901-1944) est le fils du célèbre gourou indien Lalaji. Il a pris sa suite spirituelle dans la chaîne initiatique "Shizra Sharif" de l'ordre de la Naqshbandiyya du soufisme.

Son propre fils, Shri Dinesh Kumar Saxena, est le représentant de leur enseignement spirituel, nommé Naqsh MuMRa.

Articles connexes 
 Soufisme
 Naqchabandiyya
 Soufisme en Inde
 Lalaji
 Naqsh MuMRa
 Shri Dinesh Kumar Saxena
 Hujur Maharaj

Liens externes 
 Les maîtres soufis en Inde
 Le Lignage Naqsh MuMRa
 Les disciples de Naqshmumra
 Les héritiers de Mahatma Ram Chandraji
 Le lignage spirituel de Lalaji

Soufi
Religieux indien
Sahaj Marg
Naissance en 1901
Décès en 1944